Джанашія Заза Зурабович, Заза Джанашія (груз. ზაზა ჯანაშია, нар. 10 лютого 1976, Зугдіді) — грузинський футболіст.
 Джанашія Симон Миколайович (також Джанашіа; груз. სიმონ ნიკოლოზის ძე ჯანაშია) (13 (26) липня 1900 року, [1] с. Макванеті Озургетського повіту Кутаїської губернії — 15 листопада 1947 року, Тбілісі) — грузинський історик і громадський діяч, один із засновників і академік Академії наук Грузинської РСР, доктор історичних наук, професор.